dekanat olsztyński – dekanat Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, archidiecezja częstochowska
 dekanaty olsztyńskie – dekanaty Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego, archidiecezja warmińska:
 Dekanat Olsztyn I – Śródmieście
 Dekanat Olsztyn II – Zatorze
 Dekanat Olsztyn III – Gutkowo 
 Dekanat Olsztyn IV – Jaroty 
 Dekanat Olsztyn V – Kormoran
 dekanat olsztyński – dekanat Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, eparchia olsztyńsko-gdańska
 dekanat olsztyński – dekanat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, prawosławna diecezja białostocko-gdańska